Ujarattuukassak bezeichnet:
 Ujarattuukassak (Insel, Upernavik, östlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ujarattuukassak (Insel, Upernavik, westlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland